

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Głogowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Głogowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Głogowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna
 Głogowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Głogowiec – część  wsi Otok w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Głogowiec – część wsi Roszowicki Las w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Głogowiec – osada leśna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Głogowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza

Inne 
 Głogowiec – nieofic. część miasta Głogówek
 Głogowiec – szczyt w Polsce, w Górach Kaczawskich

Zobacz też 
 Głogówiec